Matrijs (mal), een mal of gietvorm
 Matrijs (druktechniek), een metalen plaatje met ingeperste letters of tekens
 Matrijs (uitgeverij), een Nederlandse ideële uitgeverij